Суперкубок Казахстану з футболу 2020 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 лютого 2020 року між чемпіоном Казахстану Астаною та володарем кубку Казахстану Кайсаром.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

2020
Казахстан
Лютий 2020
2020 у Казахстані